Görzi Erzsébet német királyné (1262–1312), I. (Habsburg) Albert német király felesége
Görzi Erzsébet szicíliai királyné (1298–1352), II. (Aragóniai) Péter szicíliai király felesége, az előbbi unokahúga